Por el nombre de Prêt-à-porter podemos entender: 
Prêt-à-porter es la ropa de moda fabricada en serie, que se ve en la calle a diario. Es el concepto opuesto al de alta costura confeccionada por encargo;
 Por ampliación, producto fabricado de serie, como puede ser la electrónica de consumo.
Prêt-à-Porter, película de 1994 dirigida por Robert Altman.